Perotis — международное научное (латинское) название двух таксонов:
 Perotis — род жесткокрылых из семейства златок,
 Perotis — род растений семейства Злаки.